Сердяжка — река в России, протекает в Сернурском районе Республики Марий Эл. Устье реки находится в 45 км по левому берегу реки Лаж. Длина реки составляет 20 км.

Исток реки у деревни Мустаево в 9 км к западу от посёлка Сернур. Река течёт на восток, протекает по северной окраине посёлка Сернур и через несколько деревень. Впадает в Лаж ниже деревни Красный Ключ.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300412111100037433
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103743
 Код бассейна — 10.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Сернурского района
Притоки Лажа